Oacome ist die Bezeichnung für:

 einen Ort in South Dakota; siehe Oacoma (South Dakota)
 eine Gemeinde in South Dakota; siehe Oacoma (Gemeinde, South Dakota)